Ayauhcihuatl je bila astečka carica, kraljica Tenochtitlána.

Biografija 
Ajausiual je rođena kao princeza. Njezin je otac bio  	Tezozomoc, kralj Azcapotzalca.

Njezina su braća bili kraljevi Aculnahuacatl Tzaqualcatl, Quaquapitzahuac, Epcoatl, Tzihuactlayahuallohuatzin i Maxtla.

Poslana je u Tenochtitlán gdje je lijepo primljena. Udala se za cara Uiciliuila, kojem je rodila njegova nasljednika Čimalpopoku. Zajedno sa svojim sinom posjetila je oca.

Obiteljsko stablo

Izvori 
Diego Durán i Doris Heyden: The history of the Indies of New Spain
Kraljice Tenochtitlána